Germania može označavati:

 Zemljopis 

 Germanija,  antički naziv za prostor današnje Njemačke;
 Germania Superior, pokrajina rimskog carstva (Gornja Germanija);
 Germania Inferior, pokrajina rimskog carstva (Donja Germanija).
 Germania Numidijska, antički rimski grad u Numidiji.
 Germania (New Jersey), naseljeno mjesto u New Jerseyu;
 Germania (Teksas), napušteni grad u srednjem Teksasu;
 Germania (Wisconsin), grad u Wisconsinu.

 Kultura 
 Germania (knjiga), Tacitovo djelo;
 Germania (poosobljenje), nacionalno poosobljenje Nijemaca;
 Germania (Philipp Veit), slika Philippa Veita;
 Germani (opera), opera Alberta Franchettija.

Šport
 BFC Germania 1888, najstariji njemački nogometni klub;
 SC Germania 1899 Bremen, ugašeni njem. nogometni klub;
 Germania Breslau, ugašeni njem. nogometni klub;
 VfL Germania 1894, nogometni klub iz Frankfurta;
 SG Germania Wiesbaden, nogometni klub iz Wiesbadena;
 TSV Germania Windeck, nogometni klub iz Windecka.

Ostalo
 Germanijev dioksid, kemijski spoj;
 Germanij, kemijski element;
 Germani, skupina naroda,
 Germanski jezici, skupina indoeuropskih jezika.
 Germania (zrakoplovna tvrtka)